Lenhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Lenhardt (1909–1974), Schweizer Lehrerin und Autorin von Kinderbüchern
 Gero Lenhardt (1941–2014), deutscher Soziologe und Bildungsforscher
 Heinrich Lenhardt (* 1965), Computerspielejournalist
 Johannes Lenhardt (1899–1966), deutscher Geistlicher
 Kasia Lenhardt (1995–2021), polnisches Model
 Kristin Lenhardt (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Oliver Lenhardt, deutscher Basketballspieler
 Paul Lenhardt, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Lenhard
 Lenhart 
 Leenhardt 
 Lehnhardt
 Leonhardt
 Lennart